Соревнования по санному спорту в мужском одиночном разряде на зимних Олимпийских играх 1992 года прошли 9 и 10 февраля на санно-бобслейной трассе в горнолыжном курорте Ла-Плань недалеко от Альбербиля. В состязаниях приняли участие 34 спортсмена из 18 стран. Победитель определялся на основании четырёх заездов.

Главным фаворитом считался немец Георг Хакль — на предыдущей Олимпиаде он завоевал только серебро, но затем выиграл два мировых первенства и дважды становился обладателем Кубка мира. Хакль уверенно провёл все четыре заезда и получил золотую медаль. Второе и третье места заняли австрийцы Маркус Прок и Маркус Шмидт соответственно. Действующий олимпийский чемпион Йенс Мюллер финишировал лишь пятым. Впервые в истории санного спорта в олимпийском турнире приняли участие Бермудские и Американские Виргинские острова.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Luge at the 1992 Albertville Winter Games: Men's Singles   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Санный спорт на зимних Олимпийских играх 1992